Palazzo dei Diamanti pode referir-se a dois palácios italianos diferentes:

Palazzo dei Diamanti (Ferrara)
Palazzo dei Diamanti (Verona)

Desambiguação